Нересни́ца () — село в Тячевском районе Закарпатской области Украины, расположенное на реке Тересве. Административный центр Нересницкой сельской общины.

Население по переписи 2001 года составляло 3732 человека. Почтовый индекс — 90540. Телефонный код — 3134. Занимает площадь 0,044 км². Код КОАТУУ — 2124484801.

Ссылки 
 Нересница на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области